Tovarnjak – endonimo di Asino, isolotto situato a est dell'isola di Melada in Croazia
 Tovarnjak – endonimo di Jovargnak (anche isolotto del Grande Asino), isola tra la punta nord di Lavernata e l'isola Incoronata in Croazia
 Tovarnjak – endonimo di Taverna o Tovergnak o Tavergnach, isolotto a nord della valle Igliaccia dell'isola Zut in Croazia